VDA steht für:
 Verband der Automobilindustrie
 Verband Deutscher Anstaltshebammen, der Vorgänger des Deutschen Hebammenverbands (BDH)
 Verband Deutscher Antiquare
 Verband deutscher Architekten
 Verband Deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde
 Verein für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland (zuvor Verein für das Deutschtum im Ausland)
 Vereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, ein ehemaliger Verband
 Vilniaus dailės akademija, die Kunstakademie Vilnius in Litauen
 Volga-Dnepr Airlines (ICAO-Code), eine russische Fluggesellschaft
 Militärflugplatz Ovda (IATA-Code) in Israel

VdA steht für:
 Verband der Agenturen für Film, Fernsehen und Theater
 Verband deutscher Arbeitsnachweise, ehemaliger Vorläufer der Arbeitsämter, siehe Arbeitsnachweis
 Verband deutscher Archivarinnen und Archivare, bis 2001: Verein deutscher Archivare

.vda steht für:
 Dateikürzel für VDA-FS-Dateien

Abkürzung